St. Anger () е осми студиен албум на американската хевиметъл група Металика. Издаден е на 5 юни 2003 г., 7 години след Re-Load. Той представлява поредната смяна на стила на свирене на групата. Едноименното изпълнение „St. Anger“ печели през 2003 г. награда Грами за най-добро метъл изпълнение.

Албумът е номер едно в тридесет държави, включително и в американския Билборд и канадския чарт за албуми. Албумът не се задържа дълго на челните позиции и продава само два милиона копия в САЩ.

St. Anger представлява последното сътрудничество между Металика и дългогодишния им продуцент Боб Рок. По мнението на мнозина фенове, музикални критици и познавачи на Металика, това е най-слабият им албум. Груб, суров, „дрънчащ и примитивен“ метъл, без запомнящи се китарни рифове, без хитове. Това е и най-слабо продаваният им албум, което е оценка за неговите качества (става дума за албуми с нови песни, а не кавъри или концертни записи).

Състав 
 Джеймс Хетфийлд – вокали и китара
 Кърк Хамет – соло китара
 Ларс Улрих – барабани

Допълнителен персонал 
 Боб Рок – бас китара

Песни

Позиция в класациите

Албумът

Сингли

Източници 

Албуми на Металика
Музикални албуми от 2003 година